Le championnat du Royaume-Uni de snooker 2006 est la  de ce tournoi qui s'est déroulé au Barbican Centre de York entre le 4 et le .

L'Anglais Peter Ebdon s'impose en finale contre l’Écossais Stephen Hendry 10 manches à 6. Le meilleur break du tournoi est réalisé par David Gray et Mark King avec 146 points.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finale : 
 16èmes de finale : 
 Deuxième tour : 
 Premier tour : 
 Meilleur break (tableau principal) : 
 Meilleur break (qualifications) : 
 Dotation totale :

Tableau principal

Finale

Qualifications 
Les qualifications ont eu lieu du 14 au 19 novembre à Prestatyn au Pays de Galles.

Centuries

Centuries des qualifications 

 137, 127, 111, 104, 103 Judd Trump
 136 Mohammed Shehab
 136, 131 Peter Lines
 130 Sean Storey
 128, 107 Liang Wenbo
 128 Passakorn Suwannawat
 127 Joe Jogia
 126 Marcus Campbell
 122, 106 Liu Song
 120 Drew Henry
 117, 110 Adrian Gunnell
 117 Mark Davis
 116, 114, 103 Jamie Burnett
 116, 112 Ian Preece

 115 Chris Norbury
 114 Rory McLeod
 106 Rod Lawler
 105, 102 Scott MacKenzie
 105 Dene O'Kane
 105 Tom Ford
 104 Matthew Couch
 103 Fergal O'Brien
 102, 101 Ricky Walden
 102 Robin Hull
 101 Tony Drago
 101 David Gilbert
 100 James Leadbetter

Centuries du tableau final 

 146 David Gray
 146 Mark King
 135, 132, 125, 124, 124, 121, 110, 104 Peter Ebdon
 133, 117, 116, 111, 103, 102 Stephen Hendry
 133, 114 Matthew Stevens
 131 Barry Pinches
 130, 101 Ryan Day
 128, 125, 125, 100 Joe Perry
 128, 121, 108, 106, 102 John Higgins
 127, 110, 104 Mark Selby
 125, 110, 108, 107, 100 Ronnie O'Sullivan
 120, 104 Robin Hull
 120 Marcus Campbell
 119, 111, 111, 110, 100 Ding Junhui

 116 Gerard Greene
 115, 115, 111, 105, 102 Dave Harold
 114, 103 Stuart Bingham
 113, 112, 107, 100 Graeme Dott
 113, 105 Stephen Lee
 113 Joe Swail
 112, 102 Ricky Walden
 110, 104 Jamie Burnett
 109 Robert Milkins
 109 Scott MacKenzie
 107 Stephen Maguire
 105 Rod Lawler
 102, 100, 100 Ken Doherty

Notes et références 

Championnat du Royaume-Uni de snooker
Snooker en 2006
Sport en Angleterre en 2006
Événement sportif international en Angleterre